Алекса́ндр Никола́евич Аверьянов () — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.

Карьера

Клубная 
Уроженец Владивостока. Начал играть в 12 лет в юношеской команде «Шахтер» (Горловка). С 14-летнего возраста проживал в Николаеве, учился футболу в николаевской ДЮСШ № 3. Далее выступал за одесский «Черноморец». Победитель юношеских турниров УЕФА 1966 и 1967 годов.

«Судостроитель» 
В «Судостроителе» Аверьянов выступал трижды 1969—1971, 1973—1974, 1976. В чемпионатах СССР провёл 163 матча, забил 23 гола. В розыгрыше Кубка СССР 1969 года забивал в четвертьфинале московскому «Торпедо», участвовал в проигранном полуфинальном матче с львовскими «Карпатами». В составе «корабелов» чемпион УССР (1974), серебряный (1971) и бронзовый (1973) призёр чемпионата УССР. В 1974 году включался в число «22 лучших футболистов второй лиги» на позиции «правый полузащитник».

«Локомотив» (Москва)

Тренерская 
Тренерскую карьеру начал в Узбекской ССР и проработал там с различными клубами 5 лет.

«Океан» 
В 1989—1993 годах возглавил «Океан» Находка, с которым в 1989 году выиграл Кубок РСФСР, а в 1991 году вывел клуб в первую лигу чемпионата СССР. В 1992—1993 годах клуб выступал в высшей лиге чемпионата России.

«Спартак» (Анапа)

«Крылья Советов» 
1994 год самарские «Крылья» начали с новым тренером — Валерием Богдановым. Финансовые трудности и уход ряда основных игроков привели к тому, что в первых восьми играх победили лишь однажды и две игры свели вничью. После трёх подряд поражений Богданов подал в отставку, а клуб с апреля по май тренировал Анатолий Кикин. Перед матчем с московским «Торпедо» спасать команду назначили Аверьянова. В «Крылья Советов» пришли вратарь Александр Мартешкин, защитник Игорь Захаров, нападающий Мамука Минашвили. В августе вернулся ветеран Динар Шарипов. Аверьянов привёл в команду Андрея Резанцева, игравшего у него в «Океане» и «Пахтакоре», и своего сына Александра Аверьянова. С новым тренером команда из 19 матчей выиграла 5, а 9 свела к ничьей. По итогам чемпионата «Крылья Советов» заняли 13 место и сохранили прописку в Высшей лиге. В сезоне-1995 команда значительно обновилась и заняла предпоследнее место. От вылета «Крылья» спасло только расширение Высшей лиги до 18 команд. В 1996 году состав изменился мало, а новички, привлечённые тренером, хорошо проявили себя. Вратарь Юрий Шишкин отыграл в Самаре свои лучшие сезоны. Надёжно играл защитник Василий Мазур. Нападающий Анас Махлюф стал лучшим бомбардиром команды. «Крылья» хорошо начали чемпионат и некоторое время шли вторыми, а завершили сезон на 9 месте. 1997 стал самым удачным для Аверьянова в Самаре. Команда заняла в чемпионате 7 место, а в Кубке России дошла до полуфинала. В 1998 году «Крылья Советов» боролись за выживание, в чемпионате заняли 12 место. В следующем году новый президент клуба сменил Аверьянова на Александра Тарханова.

«Шинник», «Уралан», «Алания», «Факел», «Волгарь-Газпром», «Металлург-Кузбасс»

«Атырау» 
В 2006 году (до июля) — главный тренер казахстанского клуба «Атырау».

«Газовик» (Оренбург) 
27 июля 2006 года возглавил «Газовик» Оренбург, сменил на этом посту Бориса Синицына. Под его руководством команда трижды (2006, 2007, 2008) становилась серебряным призёром Второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье») и в 2008 году вышла в 1/16 финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла «Крылья Советов». На тот момент это было высшим достижением в истории клуба.

«Динамо» (Санкт-Петербург) 
С 23 декабря 2009 года — главный тренер клуба «Динамо» Санкт-Петербург. Из-за разногласий с руководством проработал в команде недолго, покинул её по собственному желанию 15 апреля 2010 года.

«Андижан» 
В январе 2012 года возглавил узбекский клуб «Андижан», выступавший в Высшей лиге Узбекистана. Аверьянов уже возглавлял эту команду в 1984 и 1986—1987 годах. Аверьянов возглавил команду, занявшую в сезоне-2011 12 место. 22 августа 2012, после крупного поражения от клуба «Шуртан», Аверьянов покинул команду. Новый тренер не смог сохранить «Андижану» прописку в Высшей лиге.

«Орёл» 
К 9-му туру ФК «Орёл» набрал в чемпионате всего два очка, и главный тренер Игорь Лузякин подал в отставку. 5 сентября 2012 года Александр Аверьянов сменил его на посту главного тренера. Контракт был рассчитан на два года, а тренеру поставлена задача вывести команду с последнего места. К приходу Аверьянова в команде второй сезон играл его младший сын Николай. Аверьянов дозаявил шестерых футболистов (Антона Бобылева, Александра Васюкова, Игоря Вознесенского, Дмитрия Ивченко, Владимира Мазова и Сергея Устрехова). С новым тренером «Орёл» проиграл пять матчей подряд, затем выиграл у курского «Авангарда». В последнем матче 2012 года «Орёл» сыграл вничью с «Калугой» и ушёл на зимний перерыв на предпоследнем месте, с 6 очками в активе. По итогам сезона 2012/2013 ФК «Орёл» под руководством Александра Аверьянова занял последнее, 16 место. По спортивному принципу команда должна была покинуть 2 дивизион. Но руководство ПФЛ и РФС оставило клуб в той же зоне на сезон 2013/2014 гг.

Аверьянов остался главным тренером команды и при этом заявил, что в этом сезоне он ответственен за результаты, так как перед началом сезона именно он комплектовал команду. На пресс-конференции после матча ФК «Орёл» — «Факел» Воронеж 1:3 назвал сайт болельщиков ФК «Орёл» — сайтом врагов Орла, аргументировав высказывание «присутствием негатива на ресурсе» (в его сторону). До этого Аверьянов завершил сезон с ФК «Орёл» на 16 месте из 16, а в новом сезоне потерпел четыре поражения из пяти. В ответном обращении администратор сайта от имени оскорблённых болельщиков высказал пожелание Аверьянову «выиграть хотя бы пару матчей, и весь негатив пропадет».

После поражения 9 августа в 5 туре от воронежского «Факела» (1:3) отстранён от работы в клубе. ФК «Орёл» потерпел четыре поражения подряд из пяти и занимал предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
12 августа 2013 г. решением директора ФК «Орёл» Александра Родина отправлен в отставку.

«Знамя Труда» 
В феврале 2015 года был назначен главным тренером российского клуба второго дивизиона зоны «Запад» «Знамя Труда» Орехово-Зуево. На этом посту он сменил Галимджана Хайрулина, который перешёл на работу в костромской «Спартак». В 2015 году команда под руководством Александра Аверьянова заняла последнее, 16-е место в зоне «Запад».

СШ «Юность Москвы», «Кунцево» 
С 2017 по 2021 годы — тренер в СШ «Юность Москвы», с апреля 2019 по 2021 годы — главный тренер команды «Кунцево», принимающей участие в чемпионате Москвы среди ЛФК, дивизион «Б».

Достижения 
 В высшей лиге чемпионата СССР провёл 178 игр и забил 25 голов.
 Чемпион Европы среди юношей: 1966, 1967
 Финалист Кубка СССР 1975

Семья 
Его старший сын Александр Аверьянов — футболист. Часто играл за клубы, в которых отец был тренером:
 1986—1987 — «Пахтакор» (Андижан)
 до июля 1988 — «Металлург» (Алмалык)
 1990—1994 — «Океан» (Находка)
 1994—1998 — «Крылья Советов» (Самара)
Младший сын Николай — полузащитник, играл под руководством отца в оренбургском «Газовике», «Динамо» СПб, ФК «Орёл» и «Знамя Труда».

В 2010 году Аверьянову был поставлен тяжёлый диагноз и обнаружена киста печени.

Смерть 
Скончался 15 июня 2021 года в возрасте 72 лет.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры ФК «Океан»
Тренеры ФК «Спартак-УГП»
Тренеры ФК «Крылья Советов»
Тренеры ФК «Шинник»
Тренеры ФК «Уралан»
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Факел»
Тренеры ФК «Волгарь»
Тренеры ФК «Новокузнецк»
Тренеры ФК «Атырау»
Тренеры ФК «Оренбург»
Тренеры ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «Орёл»
Тренеры ФК «Знамя Труда»
Похороненные на Востряковском кладбище